

Patronyme 

 Chrétien Oberlin (1831-1915), ingénieur et ampélographe alsacien ; 
 Christophe Oberlin (né en 1952), chirurgien français.
 Émile Steinilber-Oberlin (1878-19??), écrivain et traducteur français ; 
 Jacob Oberlin (1640-?), orfèvre strasbourgeois
 Jean-Frédéric Oberlin (1740-1826), pasteur et philanthrope français ;
 Jérémie Jacques Oberlin (1735-1806), frère aîné du précédent, philologue et archéologue français ;
 Roland Oberlin (né en 1952), comédien français de théâtre, de cinéma et de télévision ;

Toponyme 

 Oberlin, ville de l'État de l'Ohio, située dans le comté de Lorain, qui tire son nom de celui du pasteur Jean-Frédéric Oberlin (1740-1826) ; la ville a elle-même donné son nom à deux institutions :
 Oberlin, ville de l'État du Kansas, siège du comté de Decatur ;
 Oberlin, ville de l'État de Louisiane et siège de la paroisse d'Allen.

Autres 
 Oberlin College, université d'arts libéraux américaine fondée en 1833, ainsi nommée en hommage au pasteur Jean-Frédéric Oberlin ;
 Oberlin Conservatory of Music, doyen des conservatoires de musique aux États-Unis, fondé en 1865 ;
 Musée Jean-Frédéric Oberlin de Waldersbach ;
 l'oberlin noir, un cépage ;
 la Librairie Oberlin, une maison d'édition protestante à Strasbourg.

Patronyme allemand
Patronyme suisse
Patronyme alsacien